Deze pagina beschrijft de prestaties van voetbalclub KRC Genk in het seizoen 2015/16.

Gebeurtenissen
Op 26 mei 2015 werd Peter Maes de nieuwe trainer van KRC Genk. Ook de rest van de technische staf werd aangepast. Keeperstrainer Guy Martens en assistent-trainer Hans Visser werden vervangen door respectievelijk Erwin Lemmens en Peter Balette. Enkel Pierre Denier behield zijn oude functie. Technisch directeur Dimitri de Condé, assistent-trainer Balette en nieuwkomer Igor de Camargo werkten in het verleden al eens samen bij Heusden-Zolder.

Voor aanvang van het seizoen werden Ilombe Mboyo, Steeven Joseph-Monrose, Hervé Kage en Fabien Camus naar de C-kern verwezen. Uiteindelijk vonden de vier spelers nog tijdens de transferperiode een nieuwe werkgever.

Spelerskern 

  Aanvoerder
 Jarne Vrijsen keerde voor aanvang van het seizoen terug naar de beloften.

Technische staf

Uitrustingen 
Shirtsponsor(s): Beobank / Carglass / Group Bruno / Federale verzekering
Sportmerk: Nike

Transfers

Zomer

Winter

Jupiler Pro League

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Reguliere competitie

Play-off I

Beker van België

Wedstrijden

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links 
 Officiële website

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 2015/16